Джей-ліга 2005 — 13-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Гамба Осака.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Йосіда Мотохіро
 Іліян Стоянов
 Танака Маркус Туліо
 Наказава Юдзі
 Огасавара Міцуо
 Абе Юкі
 Fernandinho
 Ендо Ясухіто
 Фурухасі Тацуя
 Araújo
 Сато Хісато

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2005 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу